Universiteit Ermland-Mazurië, universiteit in Polen
University of Wisconsin–Milwaukee, universiteit in de Verenigde Staten
Utrechtse Waterleiding Maatschappij, voormalige Nederlandse watermaatschappij